dwarsvlek-wespenboktor
 eikenwespenboktor
 gele wespenboktor
 grote wespenboktor
 kommawespenboktor